Narcea steht für:

 Narcea (Fluss), ein Fluss in Asturien (Spanien)
 Narcea (Comarca), eine Comarca (Verwaltungsbezirk) in Asturien (Spanien)

Siehe auch:
 Cangas del Narcea, Stadt in Asturien